Machow ist der Familienname folgender Person:
 Biljal Walerjewitsch Machow (* 1987), russischer Ringer und Olympiasieger